Виталий Зве́рев:
 Зверев, Виталий Анатольевич (род. 1924) — советский радиофизик и педагог, член-корреспондент АН СССР.
 Зверев, Виталий Васильевич (род. 1952) — советский и российский микробиолог, академик РАМН (2002), академик РАН (2013).